Киршенбаум, иногда называемый как ASCII-IPA или erkIPA — система передачи международного фонетического алфавита (МФА) через ASCII, названная в честь Эвана Киршенбаума. Система была разработана для Usenet, особенно для телеконференций sci.lang и alt.usage.english.

Таблицы согласных и гласных Киршенбаума 
''Эти таблицы основаны на информации, предоставленной спецификацией Киршенбаума.,

Согласные

См. также 
 Международный фонетический алфавит
 SAMPA
 X-SAMPA

Ссылки 
 Спецификация Киршенбаума (Файл PDF)
 Электронное учебное пособие со звуковыми образцами

Фонетические алфавиты
ASCII
Международный фонетический алфавит